Казимерас Йоно Моркунас (1924—2014) — советский, литовский , мастер литого витража. Народный художник СССР (1985).

Биография 
Казимерас Моркунас родился 4 марта 1924 года в Жежмаряе (Литва).

В 1946—1951 годах учился в Каунасском институте прикладного и декоративного искусства у С. Ушинскаса, затем в Художественном институте Литовской ССР в Вильнюсе (ныне Вильнюсская художественная академия), с 1952 года там же преподавал.

Его ранние работы выполнены в традиционной свинцово-паечной технике из тонкого цветного и зеркального стекла («Утро», 1960, для Центральной аптеки в Москве, «Пирчюпис» (1961); «Эгле — королева ужей» для санатория в Друскининкай, 1956–1960).

Начиная с 1960 года один из первых начал работать с литым цветным стеклом на цементной связке. Именно с этими работами к художнику пришла известность. Участвовал в международных выставках (витраж «Гимн труду» на международной выставке «Экспо-67» в Монреале (Канада, 1967), витраж «Советская молодежь» на международной выставке «Экспо-70» в Осака (Япония, 1970).

Из последних работ — тема Грюнвальдской битвы 1410 года. Разработка этой темы в нескольких работах завершилась в 2012 году созданием грандиозного стеклянного полотна для второго здания Сейма Литвы в Вильнюсе.

Скончался в 22 января 2014 года в Вильнюсе. Похоронен на Антакальнисском кладбище.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Литовской ССР (1974)
 Народный художник СССР (1985)
 Государственная премия СССР (1985) — за мемориальный комплекс IX форта в Каунасе
 Государственная премия Литовской ССР (1973)
 Премия Правительства Литвы в области культуры и искусства (2013)
 Орден «Знак Почёта»
 Офицер ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (2000)

Работы 
 «Эгле — королева ужей» (для санатория в Друскининкай, 1956–1960)
 «Утро» (зеркальное цветное стекло, для Центральной аптеки в Москве, 1960)
 «Пирчюпис» (1961, Галерея витража и скульптуры в Каунасе)
 «Весна» (1963—1965; Галерея витража и скульптуры в Каунасе)
 «Борьба» и «Встреча героев» (для монумента Советской Армии-освободительницы в Крижкальнисе, 1972) 
 «Праздник» (для здания правительства Литовской ССР, 1978)
 «Непобеждённая Литва» (для музея IX форта в Каунасе)
 «Грюнвальдская битва» (для второго здания Сейма Литвы в Вильнюсе, 2012)

Ссылки 
 БСЭ

Примечания 

Художники-педагоги
Выпускники Вильнюсской художественной академии
Преподаватели Вильнюсской художественной академии
Заслуженные деятели искусств Литовской ССР‎
Художники-витражисты
Лауреаты Государственной премии Литовской ССР
Похороненные на Антакальнисском кладбище